Моссо:
 Моссо — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт.
 Анджело Моссо — итальянский физиолог.